

Persone
 Domenico Induno (1815-1878) – pittore italiano
 Gerolamo Induno (1825-1890) – pittore italiano

Geografia

Italia
 Induno Olona – comune italiano in provincia di Varese
 Induno Ticino – frazione del comune italiano di Robecchetto con Induno
 Robecchetto con Induno – comune italiano in provincia di Milano